Alopecurus geniculatus var. natans  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alopecurus geniculatus var. natans descrita por Guépin es el Alopecurus aequalis de Sobol.
Alopecurus geniculatus var. natans descrita por Noulet es el Alopecurus geniculatus de L.

Referencias